Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ángel Giménez che ha battuto in finale Shlomo Glickstein 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Feigl (secondo turno)
 Mark Cox (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein (finale)
 Per Hjertquist (secondo turno)

 Ángel Giménez (campione)
 Stefan Simonsson (secondo turno)
 Onny Parun (secondo turno)
 Alvaro Betancur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1980